Ша́хов (Ша́хова) — русская фамилия тюркского происхождения (от прозвища или имени Шах, из  — «царь»). Иначе предполагают происхождение фамилии в северных регионах от диалектного слова «шах» — «кол для просушки невода» или разговорной формы имени Александр — Шаха.

Известные носители фамилии:

Шахов 
 
 Шахов, Алексей Гаврилович (род. 1938) — советский и российский ветеринар.
 Шахов, Альберт Георгиевич (род. 1975) — украинский футболист.
 Шахов, Андрей Исаевич (1911—1997) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Шахов, Василий Васильевич (1939—2021) — российский филолог, историк и культуролог, военный журналист.
 Шахов, Виталий Викторович (род. 1991) — российский футболист.
 Шахов, Владимир Николаевич (род. 1956) — депутат Госдумы РФ второго созыва (1995—1999).
 Шахов, Вячеслав Викторович (1938—2002) — заместитель министра финансов СССР (1988).
 Шахов, Геннадий Филиппович (1937—2012) — советский и российский тренер по борьбе самбо.
 Шахов, Дмитрий Александрович (1904—?) — начальник УНКВД Пермской области (1939).
 
 Шахов, Иван Александрович (род. 1978) — заслуженный мастер спорта России (подводное ориентирование).
 Шахов, Ипполит Николаевич (?—1893) — тайный советник.
 
 Шахов, Олег Фёдорович (род. 1969) — российский государственный деятель, глава городского округа Химки (2012—2014).
 
 Шахов, Феликс Николаевич (1894—1971) — советский геолог, член-корреспондент АН СССР (1958).
 Шахов, Шахабас Курамагомедович (род. 1951) — российский государственный деятель, доктор педагогических наук.



См. также 
 Шаховка
 Шахово
 Шаховской

Примечания